Lara ha vinto 6 titoli nel singolare e 1 titolo nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 13 ottobre 2014, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 285. Il 21 febbraio 2011, ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 440.

Lara ha debuttato nel circuito WTA al torneo di Strasburgo 2013 nel doppio, in coppia con Claire Feuerstein.

vita privata 
In coppia con Oriana Fedrigo, da ottobre 2019.

Altri progetti

Collegamenti esterni